Гео́ргий Мина́евич Арутюня́нц (; 1925—1973) — подпольщик и участник Великой Отечественной войны, участник антифашистской организации «Молодая Гвардия».

Биография

До войны 

Родился 31 мая 1925 года в городе Новочеркасске в семье служащего. По национальности армянин.

В 1931 году вместе с семьёй переехал в город Краснодон. Обучался в школе № 1 имени А. М. Горького. Любил спорт, увлекался коллекционированием, много читал.

В 1941 году принят в комсомол, после чего стал ещё более серьёзным, требовательным к себе, много внимания уделял общественной работе, был избран членом комитета комсомола школы.

Во время войны 

Во время эвакуации вместе со своими друзьями попал в окружение и вернулся домой. В числе первых вступил в подпольную организацию «Молодая гвардия». Участвовал в сборе оружия, в разгроме немецких автомашин, в поджоге скирд хлеба, писал и распространял листовки. В начале ноября на квартире Арутюнянца была создана подпольная типография. Во время арестов участников подполья в январе 1943 года Георгию удалось уйти из города. Вступил в Красную армию. В составе 3-го Украинского фронта Г. Арутюнянц освобождал Украину. Под городом Запорожьем был тяжело ранен. После лечения командование направляет его в Ленинградское училище зенитной артиллерии.

После войны 
В 1957 году окончил Военно-политическую академию имени В. И. Ленина, служил в рядах Советской Армии. 

В последние годы своей жизни полковник Арутюнянц работал в ВПА имени В. И. Ленина преподавателем. Окончил аспирантуру. 

В 1969 году ему была присвоена учёная степень кандидата исторических наук.

Скончался 26 апреля 1973 года после тяжёлой и продолжительной болезни. 

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Награды 
 Орден Красной Звезды
 Орден Отечественной войны I степени 
 Медаль «Партизану Отечественной войны» I степени.

Ссылки 
 Молодая гвардия — Арутюнянц Георгий
 Воспоминания о Георгии Арутюнянце

Похороненные на Новодевичьем кладбище
Члены «Молодой гвардии»